István Juhász er navnet på flere personer:
 István Juhász (bokser) - ungarsk bokser
 István Juhász (fodboldspiller) (født 1945) - ungarsk fodboldspiller
 István Juhász (matematiker) - ungarsk matematiker